John Blackburn est un nom pouvant faire référence à :
 John Blackburn (1923-1993), écrivain britannique.
  (1851-1927), footballeur écossais.